Sezona Formule 1 1977 je bila osemindvajseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 9. januarja 1977 z dirko za Veliko nagrado Argentine, končala pa 23. oktobra 1977 s sedemnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Japonske. Dirkaški naslov je osvojil Avstrijec Niki Lauda, moštvenega pa Ferrari.

Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1977.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači

Druge pomembne dirke
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe

1977
1977 v športu